Андросюк Михайло Васильович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Андросюк Міхал — письменник, журналіст, активний діяч білоруської діаспори у Польщі.
 Андросюк Руслан Віталійович — майор Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
Прізвища